Poppo bezeichnet

 Poppo, männlicher Vorname

 Ernst Friedrich Poppo (1794–1866), deutscher Altphilologe und Pädagoge
 Rudolf Poppo (* 1869), deutscher Arzt

Siehe auch
 Popponen
 Poppostein
 Popo